Мендигорри́я ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 39,1 км². Население — 1061 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Gobierno de Navarra
 IDENA
 Ayuntamiento de Mendigorría
 Mendigorría
 Mendigorría

Муниципалитеты Наварры